Тезтара је насеље у Италији у округу Кампобасо, региону Молизе.

Према процени из 2011. у насељу је живело 30 становника. Насеље се налази на надморској висини од 673 м.

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Кампобасо
Википројект географија/Насеља у Италији